Vytrvalostní závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2019 se konal ve středu 13. března jako v pořadí třetí mužský závod biatlonu v lyžařském středisku Östersunds skidstadion. Zahájení vytrvalostního závodu proběhlo v 16.10 hodin středoevropského času. Závodu se zúčastnilo celkem 102 závodníků.

Obhájcem prvenství byl americký biatlonista Lowell Bailey, který do závodu nezasáhl.

Titul mistra světa získal 31letý Němec Arnd Peiffer, pro něhož to bylo druhé vítězství na mistrovství světa po triumfu ve sprintu sprintu Mistrovství světa 2011 a druhou medaili na probíhajícím šampionátu. Stříbro získal bulharský biatlonista Vladimir Iliev, který díky  pouze jedné trestné minutě a rychlému běhu vůbec poprvé vystoupal na stupně vítězů ve světovém poháru. Třetí dojel Nor Tarjei Bø, který na druhého Ilieva nestačil o 0,4 sekundy.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2019